Salawu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Salawu, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Salawu, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar